Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Статистика 
Согласно данным ЦСКП в ПФО по изменению демографической ситуации в регионе за последние 20 лет, в 1990 году в регионе впервые была отмечена абсолютная естественная убыль населения. Население области сокращалось рекордными темпами 1991 года по 1995 год. Естественная убыль населения в течение этих трёх лет выросла в 3,4 раза; с 10528 до 35637 человек в год. Наибольшее число смертей зарегистрировано в 2003 году — 69939 человека. Самый низкий уровень рождаемости был отмечен в 1999 году. Тогда родилось 27006 нижегородцев, а естественная убыль населении составила 35125 человек.

Перелом в демографической ситуации наступил в 2005 году. В течение пяти лет показатель был улучшен в 1,7 раза с 38098 до 22942 человека. За это время почти на 20 % выросла рождаемость с 30633 до 36224 детей в год. Смертность при этом упала на 15 % с 68735 до 59241 человек.

В 2010 году родилось две тысячи третьих детей и 17,5 тысяч детей родились вторыми.

Рождаемость в Нижегородской области в январе-феврале 2012 года выросла на 13,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Нижегородстат.

По данным Нижегородстата, в январе-феврале 2012 года в Нижегородской области родилось 6143 младенца, что на 724 ребёнка больше, чем в 2011 году. Рост составил 13,4 %. За это же время в области умерло 8947 нижегородцев, что на 228 человек меньше чем в прошлом году. Естественная убыль населения за первые два месяца текущего года снизилась на четверть и составила 2804 человека.

В январе-феврале 2012 года было зарегистрировано 3071 брак. Это на 174 больше, чем в прошлом году. Разводов за это же время было зарегистрировано на 10 больше, чем в 2011 году.

Миграционный прирост составил 1645 человек. В 2011 году их было только 1150.

По итогам 2011 года в Нижегородской области сохранилась стабильная ситуация по рождаемости. В 2011 году родилось практически столько же младенцев, сколько и в 2010 (36 299 человек — в 2010 году, 36315 — в 2011). В то время, как в 8 регионах ПФО, в том числе в традиционно показывавших рост рождаемости республиках Башкортостан (97,6 % к уровню 2010 года), Мордовия (99,5 % к уровню 2010 года) и Чувашия (99,4 к уровню 2010 года), началась тенденция к снижению показателя. Нижегородская область находится в пятерке лидеров по ПФО, по количеству родившихся в 2011 году.

Кроме того, в Нижегородской области зафиксирован один из лучших в ПФО показателей по снижению количества умерших. В 2011 году в регионе умерло на 5,1 тысяч человек меньше (92 % к уровню 2010 года). К примеру, в Татарстане этот показатель (95 % к уровню 2010 года), а в Башкортостане (100 % к уровню 2010 года), это больше, чем в Нижегородской области.

Естественная убыль населения в Нижегородской области за 2011 год сократилась более чем на 20 %.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Десять крупнейших национальностей выделены полужирным шрифтом

Национальный состав по районам 
Сведения приведены по данным переписи населения 2010 года
Три крупнейшие национальности выделены полужирным шрифтом

Татары 

См. также: Нижегородские татары

Татары, проживающие в Нижегородской области, составляют около 1,3 % общей численности населения. Татары проживают в основном в Нижнем Новгороде, Дзержинске и компактно в Краснооктябрьском, Пильнинском, Сергачском и Спасском районах. Зарегистрированы общество татарской культуры «Туган як», общественно-политическое движение «Мишари-нижгары». Преподавание на татарском осуществляется в 22 школах области. Издаётся газета «Мишәр дөньясы», выходят в эфир радиопередачи.

Распределение татар по районам / городским округам

Эрзя и мокша (мордва) 
Нижегородская область — территория, на которой исторически проживали оба народа — эрзя и мокша (эрзяне — около 76 %, терюхане — 22,5 %, мокшане — 1,5 % мордовского населения). Эти народы составляют около 0,6 % общей численности населения области. В настоящее время наиболее компактно эрзяне проживают в южных и юго-западных районах области (Лукояновский, Гагинский, Шатковский, Большеболдинский, Сергачский, Первомайский, Выксунский), хотя ещё в 1920-х насчитывалось 25 селений недалеко от Нижнего Новгорода, населённых терюханами, но в течение XX века они полностью утратили этническое самосознание, окончательно влившись в русский этнос. Терюха́не — этнографическая группа эрзян, жили в 40 селениях Терюшевской волости Нижегородской губернии (ныне Дальнеконстантиновский район Нижегородской области). Название терюхане — этнохороним (этникон), связано с центром их расселения — селом Большое Терюшево и происходит, вероятно, от мужского имени (Те́ряй — Терю́хай — Терю́ш), самоназвание терюхан — эрзя. Терюхане очень рано вступили в тесные контакты с русскими, но крещены были только в середине XVIII века, позабыв к этому времени эрзянский язык, сохраняя, однако, самосознание. Также дохристианские черты имела материальная и духовная культура терюхан, в частности одежда, орнамент, отличающиеся от других групп мордвы. Календарные, свадебные и похоронные обряды сохраняли целый ряд магических действий. Очень богат фольклор, особенно песенный. До сих пор многие населенные пункты южнее Нижнего Новгорода сохраняют эрзянские названия, в том числе город Арзамас (Арза Мас; Эрзянь Мастор — Эрзянская земля, страна). В городе Лукоянов находится Музей Эрзянской культуры. Ежегодно в Лукояновском районе в конце июля проходит праздник «Эрзянь Лисьмапря» (рус. Эрзянский источник), куда приезжают эрзяне со всей Нижегородской области и из соседних регионов.

Распределение мордвы по районам / городским округам

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Религия 

Нижний Новгород является столицей Приволжского федерального округа — одного из самых многоконфессиональных регионов России. В Нижегородской области действуют храмы и дома молитвы и следующих христианских конфессий:
православие, баптизм, пятидесятничество, католицизм, лютеранство, адвентизм седьмого дня, Свидетели Иеговы.

Православие 
Нижегородскую митрополию Русской православной церкви возглавляет митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
На территории области расположен один из древнейших в России Благовещенский монастырь и монастырь в котором изначально находилась Феодоровская икона Божией Матери. Всего же в области действует 420 приходов и 15 православных монастырей, в том числе Абабковский, Желтоводский Макариев, Крестовоздвиженский, Печерский Вознесенский, Покровский, Саровский, Серафимо-Дивеевский, Флорищева пустынь. Несколько монастырей находятся в руинированном состоянии, часть, в том числе Островоезерский — активно восстанавливаются.

Отдельно стоит старообрядчество. Нижегородская область является родиной протопопа Аввакума (также, как и патриарха Никона). Большое число старообрядцев бежало в окрестности Нижнего Новгорода, главным образом в земли к северо-западу от города. Эти земли были покрыты лесами и болотами, что давало возможность прятаться от преследований со стороны царских властей. Многие Нижегородские архиереи, священники, проповедники при содействии императоров и местных властей успешно трудились на ниве уврачевания старообрядческого раскола, было создано братство Св. Креста. В настоящее время большая община старообрядцев присутствует в Ковернинском районе.
В Нижегородской митрополии работает православное радио «Образ». Деятельность православной церкви в регионе также освещают другие СМИ, в том числе официальный сайт митрополии www.nne.ru.

Ислам 
Исламским духовным центром является Духовное управление мусульман Нижегородской области, возглавляемое Умаром-хазратом Идрисовым. Духовное управление мусульман Нижегородской области издает газету «Медина аль-Ислам» и журнал «Минарет».

Иудаизм 
В Нижнем Новгороде имеется синагога.

Протестантизм 
Церковь евангельских-христиан баптистов представлена двумя храмами в Нижнем Новгороде. Численность прихожан около 1000 человек. С 2009 года действует реабилитационный центр для наркозависимых.

С середины XX века в Нижегородской области существует несколько пятидесятнических общин, до 90-х годов существовавших подпольно. В данный момент существует несколько домов молитвы церквей традиционных пятидесятников разных направлений в Нижнем Новгороде. Также действуют дома молитвы в областных населенных пунктах: Дзержинск, Балахна, Кстово, Арзамас, Лысково, Сухобезводное и других.

При Церкови христиан веры евангельской «Краеугольный камень» основанной в 2004 году действуют реабилитационные центры.

Церковь христиан веры евангельской Библейский центр «Посольство Иисуса» основана в 1994 году. Филиалы Церкви существуют в Дзержинске, Кстово, на Бору, в Арзамасе. Издаётся ежемесячная газета.

Церковь евангельских христиан «Преображение Господне» зарегистрирована в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Население, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области